ФК Дрита може бити:

 ФК Дрита Гњилане, фудбалски клуб из Гњилана, Косово и Метохија, Србија.
 ФК Дрита Боговиње, фудбалски клуб из Боговиња, Северна Македонија.